Sarıkamışi csata, első világháborús összecsapás 1914-ben a török és orosz csapatok között
 Sarıkamışi csata, a török függetlenségi háború ütközete az örmény és török csapatok között